Braune est un patronyme d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Paul Gerhard Braune (1887–1954), pasteur protestant allemand ;
 Rudolf Braune (1907–1932), journaliste et écrivain allemand ;
 Werner Braune (1909–1951), membre allemand de la police nazie ;
 Wilhelm Braune (1850–1926), philologue, germaniste et philosophe allemand.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique